Кругляко́в — русская фамилия, имеет женскую форму Круглякова.

Известные носители 
 Кругляков, Валентин Игоревич (род. 1985) — российский легкоатлет.
 Кругляков, Роман Николаевич (род. 1971) — российский гребец-каноист.
 Кругляков, Тимофей Петрович (1890—1966) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Кругляков, Эдуард Павлович (1934—2012) — российский физик-экспериментатор.
 Топоним 
 Кругляков — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Кругляков — до 1957 г. название посёлка Октябрьский Октябрьского района Волгоградской области.